Das Verb tönen hat verschiedene Bedeutungen:

einen Ton erzeugen, siehe Ton (Musik)
etwas (großsprecherisch) erzählen/verkünden
eine Tönung herstellen